Шаумяновский:

 Шаумяновский — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.
 Шаумяновский район (значения)

См. также 
 Шаумян
 Шаумяни
 Шаумяновск
 Шаумянский